Stare Guty ist der Name folgender Orte in Polen:

 Stare Guty (Grabowo), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Stare Guty (Pisz) (Gutten), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren